Рахат-луку́м () — кондитерское изделие в виде мягких, полупрозрачных, сахарно-крахмальных кубиков, обсыпанных сахарной пудрой. Один из самых известных видов восточных сладостей.

Этимология названия 
Значение турецких слов: раха(т) — удовольствие, или комфорт, удобство, счастье; и локом — кусочки (множественное число) от локма — кусочек. Происходит название от арабского rahat al-hulqum (‏راحة الحلقوم / rāḥatu ʾl-ḥulqūm), что можно перевести, как «удовольствие для нёба». В арабском языке рахат-лукум обычно произносится раха(т) ( окончание ة(т) немое, пишется, но не произносится), без добавления слова локом. Лукум является также традиционным лакомством на Балканском полуострове.

История 

В Стамбуле в конце XVIII века это лакомство было подобающим образом оформлено и предложено султану придворным турецким кондитером Али Мухиддин Хаджи Бекиром.

В 1897 году внук Хаджи Бекира, Мехмед Мухиддин, представил рахат-лукум европейской публике на Брюссельской выставке, получил золотую медаль выставки и заключил контракты на поставку рахат-лукума в Европу.

По состоянию на 2013 год лукум производится в более чем 50 странах мира, в том числе расположенных в Восточной Азии, Европе, Латинской и Северной Америке.

Приготовление 
Эта сладость готовится из крахмала, патоки и сахара с добавлением орехов или фруктовых соков. Подготовленная для лукума масса настаивается два дня.

Готовый лукум хранится так, чтобы избежать контакта с воздухом.

Разновидности 
Существует огромное количество видов лукума, которые зависят от добавленных в него начинок, а также от формы сладости, таким образом выделяют основные группы:
 По форме и размеру
 кубический (в форме кубиков);
 детский (в виде небольших фигурок животных);
 рулетный;
 нарезной;
 цельный;
 арабский (не нарезанный на маленькие кусочки, в форме параллелепипеда);
 двухслойный.

По виду наполнителя
 фруктовый (вместо сахара или вместе с ним добавляют фруктовый сок, что придаёт специфический вкус и цвет);
 ореховый (добавляют орехи, чаще всего лещину, фисташки или бобы арахиса);
 с лепестками цветов, в частности, роз;
 белый (при изготовлении не используют дополнительных добавок: только сахар, крахмал и воду);
 медовый;
 инжирный;
 «Визирь».

В искусстве 
Четвёртая глава книги Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» из цикла книг «Хроники Нарнии» называется «Рахат-лукум» (в других переводах «Турецкие сладости»). Этим лакомством Белая Колдунья, захватившая Нарнию, соблазняет земного мальчика Эдмунда и на время заставляет его стать предателем своих родных и вообще сил добра.

См. также 
 Мармелад
 Пастила
 Цукаты

Примечания

Литература 
 
 
 

Сахаристые восточные сладости
Изделия кондитерской промышленности СССР
Боснийская кухня
Албанская кухня
Болгарская кухня
Кипрская кухня
Греческая кухня
Македонская кухня
Турецкая кухня
Румынская кухня
Крымскотатарская кухня